The Machine (band), een Nederlandse rockgroep
 The Machine (computerspel)
 The Machine (film), een Britse sciencefictionfilm uit 2013 onder regie van Caradog W. James
 The Machines